Rasovac je naselje u općini Tuzla u Bosni i Hercegovini.

Stanovništvo

Izvori 

Naseljena mjesta u Tuzli